Laimaphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Laimaphelenchus ingår i familjen Aphelenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Laimaphelenchus